Alhama de Granada kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Alhama de Granada (kommunhuvudort), Andalusien, Provincia de Granada, 
 Alhama de Granada (kommun), Andalusien, Provincia de Granada, 

Robotskapade Spanienförgreningar